Heslo M110 může mít více významů:

 Střela M110 ráže 155 mm – chemický dělostřelecký granát americké armády a námořní pěchoty Spojených států amerických
 M110 (houfnice) – houfnice ráže 203 mm armády Spojených států amerických
 M110 SASS – poloautomatická odstřelovací puška 
 HMS Ramsey (M110) – britská minolovka třídy Sandown
 Messier 110 – galaxie v souhvězdí Andromedy
 Mercedes-Benz M110 – motor o obsahu 2,8 l vyráběný v letech 1973 až 1986
 M-110 (dálnice) – michiganská dálnice